Stankovski ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Stankovski (* 1968), österreichischer Komponist
 Ernst Stankovski (1928–2022), österreichischer Schauspieler und  Regisseur

Siehe auch:
 Stankovský
 Stankowski